Crescent City (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Crescent City (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Crescent City (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida